Лайдып, Антонина Максимовна (род. 20.02.1948) — ученый-, , один из авторов «Красной книги Республики Тыва», одна из создателей «Определителя растений Республики Тыва», кандидат биологических наук, доцент, профессор Убсунурского международного центра биосферных исследований, заведующая учебно-научной лаборатории «Гербарий» (1996—2006 гг.), заведующая кафедрой общей биологии ТувГУ (2006—2008 гг.), научный руководитель лаборатории «Гербарий» кафедры общей биологии ТувГУ, Заслуженный работник образования Республики Тыва; Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Ветеран труда, председатель Тувинского регионального отделения Русского Ботанического общества (1996—2017 гг.), член редакционной коллегии и авторского коллектива «Красной книги Республики Тыва» (Часть I «Растения»).

Деятельность

Учебно-методическая работа 
Изданы учебно-методические пособия:

«Редкие растения и животные Убсунурской котловины»

«Систематика растений»

«Теория и методика обучения биологии»

Разработаны спецкурсы:

1. Проблемы преподавания биологии;

2. Современные проблемы биоразнообразия;

3. Современные технологии обучения биологии;

4. Основы биолого-педагогических исследований;

5. Современные средства оценивания результатов обучения;

6. Биоразнообразие растений Республики Тыва.

Научно-исследовательская работа 
Работа по Эксперименту «Убсу-Нур»: 

Изучение флоры Убсунурской котловины.

Биоразнообразие флоры Республики Тыва.

Охрана растительного покрова Тувы.

Изучение флоры Турано-Уюкской и Тоджинской котловинах.

Монографии:

Определитель растений Республики Тыва (2007) 

Красная книга Республики Тыва: Растения (1999) 

Мир Убсунурской котловины,

Эксперимент Убсу-Нур (т.2., 2000),

Конспект флоры Убсунурской котловины (2002)

Флора Убсунурской котловины (Центральная Азия)

Ученая степень присуждена диссертационным советом Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (г. Новосибирск) в 26.02.2003 г. и утверждена ВАК РФ 16.05.2003 г. 

20.10.2010 г.- присуждено ученое звание «Доцент»

Справка о внедрении диссертации

Флора Убсунурской котловины (Центральная Азия) для включения Убсунурской котловины в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отчет о ботаническом обосновании территории прохождения железной дороги Кызыл-Курагино в пределах Республики Тыва.

Организационно-методическая работа 
1996—2012 гг. — председатель регионального отделения Русского Ботанического общества 

1996—2006 гг. — заведующая учебно-научной лабораторией «Гербарий»

2007—2008 гг.- заведующая кафедрой общей биологии

2000—2012 гг. — председатель и член жюри Всероссийского конкурса «Шаг в будущее» по биологии.

1996—2006 гг. — руководитель кружка лесоводов-ботаников в «Малой экологической академии школьников Республики Тыва»

С 2006 г. — научный руководитель лаборатории «Гербарий» кафедры общей биологии ТувГУ.

Награды и звания 
1. Ветеран труда РФ (Указ № 369 от 18.11 1998 г.);

2. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (Приказ Минобразования России от 17.11.2003 г. № 08-835).

3. Почетная грамота Министерства образования и науки РТ (24.11.2010 г.).

4. Заслуженный работник образования Республики Тыва (Указ Главы Республики Тыва от 04.06.2018 г.).

5. Заслуженный преподаватель ТувГУ (16.10.2013 г.).

6. Ветеран ТувГУ (28.09.2015 г.).

7. Почетная грамота Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва за многолетний плодотворный труд и большой личный вклад в развитие природоохранной деятельности (15.10.2015 г.).

8. Почетная грамота Президиума республиканского комитета регионального отделения Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации по РТ (25.12.2010 г.).

9. Медаль «70 лет вхождения Тувы в состав СССР» (2015 г.);

10. Почетные грамоты ТувГУ (2001 г., 2006 г.).

Научные труды 
1.ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАСТЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВЫ Ломоносова М. Н., Красников А. А., Артемов И. А., Байков К. С., Вибе Е. И., Власова Н. В., Герман Д. А., Гранкина В. П., Данилов М. П., Додук А. Д., Доронькин В. М., Дубровский Н. Г., Дурникин Д. А., Зыкова Е. Ю., Конгар Э. Т., Коропачинский И. Ю., Короткова Е. И., Курбатский В. И., Лайдып А. М., Луферов А. Н. и др. Российская академия наук, Сибирское отделение, Центральный Сибирский ботанический сад, Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию, Тывинский государственный университет. Новосибирск, 2007. (2-е издание, исправленное и дополненное)

2.ФЛОРА УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ) Лайдып А. М. диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Новосибирск, 2003

3.К ВОПРОСУ О БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАЙОНИРОВАНИИ УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ. Лайдып А. М. В сборнике: СОХРАНЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ТУВЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ Материалы 1-й Международной научно-практической конференции. Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской Академии наук; Ответственный редактор А. Д. Самбуу. 2016. С. 33-39.

4.О ПРОБЛЕМАХ СОХРАНЕНИЯ КРАСНОКНИЖНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ Лайдып А. М. В сборнике: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА материалы Всероссийской научно-практической конференции. ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет». 2016. С. 28-32.

5.АНАЛИЗ ФЛОРЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ ПОЙМЫ Р. УЮК (РЕСПУБЛИКА ТЫВА, ТУРАНО-УЮКСКАЯ КОТЛОВИНА) Лайдып А. М., Халбы М. О. Вестник Бурятского государственного университета. 2015. № 4. С. 35

6.ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ТУВЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ Самбуу А. Д., Лайдып А. М. Успехи современного естествознания. 2011. № 6. С. 83-84

7.ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕРВЫЙ УЧЕНЫЙ-БОТАНИК КОНГАР ЭЛДЫШ ТУЛУШЕВИЧ (1937—1987) (К 80-ЛЕТИЮ КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ БИОЛОГИИ ТУВГУ) Лайдып А. М., Самдан А. М. В сборнике: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 55-летнему юбилею естественно-географического факультета Тувинского государственного университета. Отв. ред. Ондар У. В.. 2018. С. 66-69.

8.БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ В СВЯЗИ С РАЙОНИРОВАНИЕМ (ЮЖНАЯ ТУВА И СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ МОНГОЛИЯ) Лайдып А. М. В сборнике: Ботаника в современном мире труды XIV Съезда Русского ботанического общества и конференции. Русское ботаническое общество, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Дагестанский научный центр РАН, Горный ботанический сад ДНЦ РАН, Дагестанский государственный университет. 2018. С. 91-93.

9.ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТРАВЯНЫХ ЭКОСИСТЕМ ТУВЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ Самбуу А. Д., Лайдып А. М. Успехи современного естествознания. 2011. № 6. С. 82-83.

10.АНАЛИЗ ФЛОРЫ ЛУГОВ ЮГА ТУВЫ Самбуу А. Д., Лайдып А. М. Фундаментальные исследования. 2014. № 11-4. С. 822—825.

11.БИОРАЗНООБРАЗИЕ СТЕПЕЙ УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ Лайдып А. М. Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки.. 2011. № 2 (9). С. 58-62.

12.ВОЗМОЖНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛОРЫ УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ Лайдып А. М. Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки.. 2012. № 2 (13). С. 19-23.

13.ФЛОРА ЛУГОВ ДОЛИНЫ Р. УЮК ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА (СИСТЕМА ХР. ЗАПАДНЫЙ САЯН). Лайдып А. М., Халбы М. О. О. Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки.. 2013. № 2 (17). С. 33-37.

14.ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ ПОЙМЫ Р. УЮК (ТУРАНО — УЮКСКАЯ КОТЛОВИНА) Халбы М. О. О., Лайдып А. М. Вестник Тувинского государственного университета. № 2 Естественные и сельскохозяйственные науки.. 2014. № 2. С. 41-47.

15.АНАЛИЗ ФЛОРЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ ПОЙМЫ Р. УЮК (РЕСПУБЛИКА ТЫВА, ТУРАНО-УЮКСКАЯ КОТЛОВИНА) Лайдып А. М., Халбы М. О. О. Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география. 2015. № 4. С. 35-42.

Примечания 

Заслуженные работники образования Республики Тыва
Кандидаты биологических наук
Преподаватели Тувинского государственного университета
Выпускники Тувинского государственного университета
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации
Члены Русского ботанического общества
Женщины-биологи